Rosnay je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Rosnay (Indre) – obec v departementu Indre
 Rosnay (Marne) – obec v departementu Marne
 Rosnay (Vendée) – obec v departementu Vendée
 Rosnay-l'Hôpital – obec v departementu Aube

Externí odkazy